(De) 

 Witte Poort (Leiden), een voormalige stadspoort in Leiden
 De Witte Poort, een landhuis ten noorden van Aarle-Rixtel
 De Witte Poort, een hofje in Den Haag
 De Witte Poort (Middenbeemster), een theetuin in Middenbeemster
 De Witte Poort (Neerbosch), een voormalig landgoed bij Nijmegen

Zie ook
 Wittevrouwenpoort